Een verkeersweg:
N284 (België)
N284 (Nederland), zie Provinciale weg 284
N284 (Zwitserland)